Patronymes
 Nick Ut, photojournaliste.

UT est un sigle ou un acronyme qui peut signifier :
 Unité territoriale (militaire), formation de l'armée française durant la guerre d'Algérie ;
 Unité territoriale (administration), service déconcentré de l’État français présent dans les départements ;
 Undertale, un jeu vidéo.
 Universal Time, le Temps universel (TU en français) ;
 Unreal Tournament, un jeu vidéo ;
 Université de technologie ;
 Universitatea tehnică (Roumanie) ;
 Université de Téhéran ;
 Université de Thiès ;
 Université du Travail Paul Pastur ;
 University of Texas ;
 Utah : 
 selon la liste des codes des États des États-Unis, 
 selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ;
 Unit Telescope, un télescope unitaire formant un télescope composé plus grand ;
 Uzbekistan Today, un journal ouzbek ;
Ultrasonic Testing, une méthode de contrôle non destructif ;

UT est un code pouvant faire référence à :
 Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ; 
 Union de transports aériens, selon le code AITA des compagnies aériennes ; 
 une série de livres, écrits par Leytan Stavros (le terme UT est alors suivi du numéro du tome. Exemple : UT-1).

En musique, Ut peut faire référence à :
 Ut, une note de musique ;
 Ut, un groupe de rock no wave des années 1980.

Code